Ras Al-Aïn (ou Ras al-Ayn, en , ; signifiant « le haut de la source ») est un toponyme porté par :

Algérie 
 Ras el Ain, localité de Khelil, commune de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj.
 Ras El Aïn Amirouche, commune de la wilaya de Mascara.

Israël 
 Antipatris, une ancienne ville construite par l'Empire romain, connue à un certain moment sous le nom de Ras al-Ayn, village arabe dépeuplé dans les années 1920.
 , un village au nord d'Israël, en Galilée.
 Le nom arabe de Rosh HaAyin.

Jordanie 
 , un district d'Amman.

Maroc 
 Ras El Aïn, une ville de la province de Settat.
 Ras El Ain, un village de la province de Safi.

Syrie 
 Ra’s al-‘Ayn, ville dans le gouvernorat d'Hassaké, chef-lieu du district de Ra's al-'Ayn.
 , village du district de Yabroud, dans le gouvernorat de Rif Dimachq.
 , village dans le gouvernorat d'Alep.
 , village dans le district de Hama.
 , village dans le district de Qatana.
 , dans le district d'Idleb.